Petrus Martyren kan syfta på:

 Petrus av Verona
 Peter Vermigli